Molekulska formula -{C12H15NO2}- se može odnositi na:

 2C-YN
 MDMAT